

Personaggi
Emiliano Zapata – rivoluzionario messicano

Località
Emiliano Zapata – municipalità dello stato di Hidalgo, in Messico
Emiliano Zapata – municipalità dello stato di Morelos, in Messico
Emiliano Zapata – municipalità dello stato di Tlaxcala, in Messico
Emiliano Zapata – municipalità dello stato di Tabasco, in Messico
Emiliano Zapata – municipalità dello stato di Veracruz, in Messico